Family har flere betydinger:

 Family (film)- en dansk spillefilm fra 2001
 Family (band)- et britisk rockband